Casona ima više značenja:
 Casona, Bologna
 Casona, Modena
 Casona, Padova
 Casona, Vicenza